Constantin Vladimirovitch Erchov (en , Konstantine Vladimirovitch Erchov) est un réalisateur, un acteur et un scénariste de films  né le  à Tchéliabinsk, RSFSR et décédé le  à Kiev.

Biographie
Après avoir étudié à la faculté de philologie de l'université d'État de Kiev jusqu'en 1958, il a travaillé comme décorateur et acteur dans différents théâtres de Kiev dont le théâtre Académique d'Art Dramatique et de comédie Lessia Oukraïnka de 1960 à 1964. En 1967, il a obtenu le diplôme des cours supérieurs de formation de réalisateur et scénariste à Moscou. Depuis 1968, il est directeur des Studios Alexandre Dovjenko de Kiev.
Dans les studios Mosfilm, où il a travaillé en 1966 et en 1967, il a réalisé avec Gueorgui Kropatchev le film Vij qui a été vu par 32,6 millions de spectateurs l'année de sa sortie. Il a été membre de l'Union des cinéastes de l'Ukraine.

L'artiste est inhumé au cimetière Baïkove.

Filmographie

Réalisateur
 1966 : Vij.
 1970 : Un enfant tardif
 1973 : Le Soir après le boulot ou Chaque soir après le travail.
 1976 : Le Pense-bête ou Une note de Stépanov. Probablement le film La fille de Stepan distribué en VHS n'en est qu'un autre titre.
 1978 : L'homme qui avait de la veine ou L'Homme qui avait de la chance.
 1981 : Les femmes ne plaisantent pas pour rire ou Des femmes plaisantent sérieusement.
 1982 : Les Freux.
 1983 : S'il n'y avait pas de bonheur.

Acteur
 1958 : De Kiev : Kostia
 1960 : Les Héritiers
 1961 : À courir deux lièvres de Victor Ivanov: Plyachka
 1961 : Artiste de Kokhanivka de Gregory Lipchitz: un chauffeur
 1965 : Une source pour ceux qui ont soif
 1967 : A la veillée d'Ivan Koupala ou La Nuit de la veille de la Saint-Jean de Youri Ilyenko: Athanase
 1968 : Le Jour de sa fête ou Le Jour de l'ange de Stanislav Govoroukhine: secrétaire Gryzlov
 1970 : Un Enfant tardif : un voisin, Roukomeev le pope
 1978 : L'homme qui avait de la veine ou L'Homme qui avait de la chance: Coca

 La page Wikipédia en langue Ukrainienne cite deux autres titres de films où il a été acteur.

Scénariste 
 1966 : Vij
 1973 : Le soir après le boulot ou Chaque soir après le travail 1976 : Le pense bête ou Une note de Stépanov 1978 : L'homme qui avait de la veine ou L'homme qui avait de la chance 1981 : Les femmes ne plaisantent pas pour de rire ou Des femmes plaisantent sérieusement 1982 : Les Freux 1983 : S'il n'y avait pas de bonheur 1986 : La noce est mise en examen d'Alexandre Itygilov.

 Liens externes 
 
 « Constantin Erchov », fiche sur Kinoglaz
 Filmographie dans les suppléments du DVD Vij'' édité par R.U.S.C.I.C.O
 

Naissance en juillet 1935
Naissance à Tcheliabinsk
Naissance en RSFS de Russie
Décès en décembre 1984
Décès à Kiev
Décès en RSS d'Ukraine
Réalisateur soviétique
Acteur soviétique
Scénariste soviétique de cinéma
Réalisateur russe
Acteur russe
Scénariste russe de cinéma
Personnalité inhumée au cimetière Baïkove
Décès à 49 ans